Нуармутье:
 Нуармутье — остров у атлантического побережья Франции в департаменте Вандея.

 Нуармутье-ан-л’Иль — курортное поселение на острове Нуармутье.
 Герцог де Нуармутье — французский дворянский титул, принадлежавший представителям дома Латремуев.
 Нуармутье, Антуан-Франсуа де Латремуй (1652—1733).
 Нуармутье, Луи I де Латремуй (ок. 1586—1613).
 Нуармутье, Луи II де Латремуй (1612—1666).
 Нуармутье, Франсуа де Латремуй (ум. 1608).